Соревнования по футболу на XVI летней Универсиаде в Шеффилде (Великобритания) прошли с 13 по 24 июля 1991 года, начавшись на 1 день раньше официального открытия Универсиады.

В турнире приняли участие 16 команд, распределённые на предварительном этапе на 4 группы по 4 команды. В каждой из групп команды сыграли друг с другом по одному матчу. Две лучшие команды из каждой группы продолжили борьбу за места с 1 по 8 по системе плей-офф. Команды, занявшие 3 и 4 места в группах, разыграли места с 9 по 16.

Сборная СССР по футболу была сформирована на базе футбольного клуба высшей лиги «Металлист» Харьков.

Медалисты

Составы 

СССР: вратари — Дудка, Помазун; защитники — Деревинский, Касторный, Колоколов, Ланцфер, Пец, Синицкий; полузащитники — Медвидь, Хомуха, Шулятицкий, Яблонский, Яловский; нападающие — Кандауров, Ниченко, Призетко; гл. тренер Леонид Ткаченко.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

За 9-16 места

За 13-16 места

За 1-8 места

За 5-8 места

Финальная расстановка

Примечания

Литература 
 Football programme «XVI Universiade. 14-25 July 91. Sheffild GB», 07.07.1991. MOLTON — official suppliers of footballs to the XVI Universiade. Printed in England for HMSO.

Ссылки 
 Результаты турнира на портале RSSSF

Летняя Универсиада 1991
Футбол на летних Универсиадах
1991 год в футболе
Международные соревнования по футболу в Англии